Бунгаротоксин — белковый нейротоксин, который вырабатывается в ядовитых железах змеи Bungarus multicinctus.

Различают:
 Альфа-бунгаротоксин
 Бета-бунгаротоксин

Нейротоксины
Токсины позвоночных